Pielgrzymka – podróż podjęta z pobudek religijnych
 Miejscowości w Polsce 
 Pielgrzymka – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. złotoryjskim, w gminie Pielgrzymka 
 Pielgrzymka – wieś w woj. lubelskim, w pow. opolskim, w gminie Józefów nad Wisłą 
 Pielgrzymka – wieś w woj. podkarpackim, w pow. jasielskim, w gminie Osiek Jasielski
 Pielgrzymka – dawna gromada w powiecie jasielskim
 Pielgrzymka – dawna gromada w powiecie złotoryjskim